OPB steht als Abkürzung für:

 Oberpfalzbahn, Bahngesellschaft in Bayern
 Odnomestni Pikirujuschtschi Bombardirowschtschik, ein sowjetisches Sturzkampfflugzeug im Zweiten Weltkrieg, siehe Kotscherigin OPB
 ohne pathologischen Befund, eine im Medizinerjargon häufige Abkürzung, nach der keine krankhaften Veränderungen festgestellt wurden.
 On-Chip Peripheral Bus
 Oregon Public Broadcasting, das öffentlich-rechtliche Mediennetzwerk Oregons
 Ortspolizeibehörde

Abkürzung